Nowopillja (; ) ist ein Dorf im Rajon Krywyj Rih im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 2100 Einwohnern.

Das Dorf wurde 1922 gegründet und befindet sich an der Fernstraße N 11 20 km vom Stadtzentrum von Krywyj Rih an dessen östlicher Stadtgrenze. Nowopillja ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit insgesamt etwa 4250 Einwohnern. Zur Gemeinde mit einer Gesamtfläche von 66 km² gehören noch die Dörfer:
 Nowomaiske ( ) mit etwa 840 Einwohnern
 Tscherwoni Pody ( ) mit etwa 360 Einwohnern
 Kolomijzewe ( ) mit etwa 210 Einwohnern
 Slatopil ( ) mit etwa 210 Einwohnern
 Tschapajewka ( ) mit etwa 120 Einwohnern
 Solota Poljana ( ) mit etwa 120 Einwohnern
 Dniprowka ( ) mit etwa 40 Einwohnern

sowie die Ansiedlung Lisopytomnyk ( ) mit etwa 200 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krywyj Rih
Gegründet 1922